

Піонерське — село, Осакаровський район, Карагандинська область

Піонерське — село, Макушинський округ, Курганська область

Піонерське — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Піонерське — село, Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада

 Піонерське — колишнє село Новоазовського району Донецької області, тепер — місцевість міста Маріуполя
Піонерське — колишнє село, Сумська область, Кролевецький район
Піонерське — колишня назва села Суходіл (Луганська область, Станично-Луганський район)
 Піонерське — колишня назва села Виноградівка (Одеська область, Роздільнянський район)
 Піонерське — колишня назва селища Степове (Харківська область, Краснокутський район)